Сатурни́н (от лат. Saturninus — принадлежащий к др.-итал. богу плодородия Сатурну) — родовое прозвище (когномен) следующих государственных и политических деятелей Древнего Рима:

 Луций Аппулей Сатурнин — римский политик, мятежник и демагог II века до н. э.
 Юлий Сатурнин — военачальник, узурпатор III века.
 Сатурнин Римский — христианский Святой IV века.
 Сатурнин Тулузский — христианский святой III века.
 Сатурнин — сирийский гностик II века.
 Луций Антоний Сатурнин — военачальник, узурпатор, захвативший власть в 89 году.

См. также 
 Святой Сатурнин